Кали́ще

Калище (деревня) — деревня
Калище (станция) — железнодорожная станция